Тази страница представя турнира за Царската купа, проведен през сезон 1939.

Осминафинали 

 ДВФ – пълно име – Държавна военна фабрика.

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

Голмайстори:
 За Шипка: Ташков и Петров.

Източници 
 bulgarian-football.com

Външни препратки 
 Репортаж от мача Левски (Русе) - Хаджи Славчев (Павликени)
 Репортаж от мача Левски (Русе) - Белите орлета (Плевен)
 Репортаж от мача Победа (Варна) - Левски (Русе)
 3 октомври 1939 г. Шипка (София) - Левски (Русе) 2:0 - статия на вестник „Спорт“ от архива на „Спортно Русе“

3